Sheffield United FC (celým názvem: Sheffield United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Sheffield v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1889. Od sezóny 2019/20 hraje v nejvyšší anglické soutěži Premier League. Klubové barvy jsou červená, černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bramall Lane s kapacitou 32 702 diváků.

Získané trofeje 
 First Division / Premier League ( 1× )
 1897/98
 FA Cup ( 4× )
 1898/99, 1901/02, 1914/15, 1924/25

Soupiska 
K 2. lednu 2021

Hráči na hostování

Významní hráči 
 Harry Johnson (1916–1931)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1891: Midland Football League
 1891–1892: Northern Football League
 1892–1893: Football League Second Division
 1893–1934: Football League First Division
 1934–1939: Football League Second Division
 1946–1949: Football League First Division
 1949–1953: Football League Second Division
 1953–1956: Football League First Division
 1956–1961: Football League Second Division
 1961–1968: Football League First Division
 1968–1971: Football League Second Division
 1971–1976: Football League First Division
 1976–1979: Football League Second Division
 1979–1981: Football League Third Division
 1981–1982: Football League Fourth Division
 1982–1984: Football League Third Division
 1984–1988: Football League Second Division
 1988–1989: Football League Third Division
 1989–1990: Football League Second Division
 1990–1992: Football League First Division
 1992–1994: Premier League
 1994–2004: Football League First Division
 2004–2006: Football League Championship
 2006–2007: Premier League
 2007–2011: Football League Championship
 2011–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League One
 2017–2019: English Football League Championship
 2019– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Související články 
 Čcheng-tu Tchien-čcheng – čínský profesionální fotbalový klub, který byl dříve ve vlastnictví sheffieldského klubu

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1889
Sport v Sheffieldu